Cutie Honey – franchising creato da Gō Nagai nel 1973
 Cutie Honey – brano musicale utilizzato come sigla d'apertura per quasi tutti gli adattamenti anime e live action del manga Cutie Honey del 1973
 Cutie Honey – film del 2004, diretto da Hideaki Anno
 Cutie Honey – anime prodotta dalla Toei Animation nel 1973
 Cutie Honey – serie televisiva tratta dal popolare manga e anime Cutie Honey